Kawabea is een geslacht van vlinders van de familie bladrollers (Tortricidae), uit de onderfamilie Tortricinae.

Soorten 
K. fuscofasciata (Park & Byun, 1991)
K. ignavana (Christoph, 1881)
K. nigricolor (Yasuda & Kawabe, 1980)
K. paraignavana (Park & Byun, 1991)
K. razowskii (Kawabe, 1963)

Bladrollers